Влади́мировка — село в Левокумском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Название 
В источниках встречаются варианты наименования Владимировское, Ребровка, Владимировка (Ребровка).

География 
Расстояние до краевого центра: 223 км.

Расстояние до районного центра: 13 км.

История 
Хозяйственное освоение участка земли на правой стороне реки Кумы, где впоследствии возникло село Владимировка, было начато в 1770 году (по другим данным — в 1778 году). В печатных источниках датой основания села также значатся 1784, 1786 и 1887 годы. 

По другим данным Владимировка (Ребровка) - село  (слобода) Георгиевского, Новогригорьевского, Святокрестовского уезда (Левокумского райна, Ставропольского края). По другим данным хутор основан в начале 1780-х годов атаманом казачьих войск генералом Савельевым Иваном Дмитриевичем.

Издание «Кавказский край: Природа и люди» (1895 год), говоря о садоводстве и виноградарстве Северного Кавказа, отмечало что своими виноградниками отличались селения Маслов-Кут, Бургун-Маджары, Прасковея, Владимировка и город Святой крест. Население этих поселений большей частью было армянским, и именно оно и начало здесь впервые культивировать виноградную лозу

В конце XIX века часть жителей Владимировки переселилась в хутор Горбовский, ныне село Нововладимирское Кизлярского района Дагестана.

По состоянию на 1926 год село Владимировка (Ребровка) являлось административным центром Владимировского сельсовета Левокумского района Терского округа Северо-Кавказского края.

До 16 марта 2020 год село было административным центром упразднённого Владимировского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (72 %).

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр
 В границах села расположены 2 общественных открытых кладбища площадью 1000 и 2700 м².

Образование 
 Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей № 15
 Средняя общеобразовательная школа № 10. Открыта 1 сентября 1975 года

Памятники 
 Братская могила 23 советских воинов из корпуса генерала Кириченко, погибших в боях с фашистами. 1942, 1966 года
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1946 года
 Памятник первому председателю колхоза А. В. Сапачеву. 1949 год

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Левокумского района